Orff ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Orff (1895–1982), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Carl von Orff (1799–1874), bayerischer Kriegsrat (Urgroßvater des Komponisten) 
 Carl Maximilian von Orff (1828–1905), bayerischer Generalmajor (Großvater des Komponisten) 
 Gertrud Orff (1914–2000), deutsche Musiktherapeutin
 Gottfried Karl von Orff (1755–1837), deutscher Arzt
 Karl von Orff (1817–1895), bayerischer General der Infanterie 
 Kate Orff (* 1971), US-amerikanische Landschaftsarchitektin
 Liselotte Orff (1930–2012), vierte Ehefrau des Komponisten Carl Orff
 Ludwig Orff (1817–1892), badischer Oberamtmann
 Philipp Jakob Orff (1792–1835), badischer Oberamtmann

Orff bezeichnet:
 (21125) Orff, Asteroid des Hauptgürtels
 Königlich Bayerisches Infanterie-Regiment „Orff“ Nr. 17